Олімпік може значити

Футбольні клуби 
 Олімпік (Баку)
 Олімпік (Брянськ)
 Олімпік (Донецьк)
 Олімпік (Кіровоград)
 Олімпік (Ліон)
 Олімпік (Марсель)
 Олімпік (Тбілісі)
 Олімпік (Сараєво)

Стадіони 
 Олімпік (стадіон, Донецьк)
 Олімпік (стадіон, Харків)

Інше 
 «Олімпік» — британський трансатлантичний лайнер класу «Олімпік», брат «Титаніка» та «Британніка».
 «Олімпік» — серія трьох британських трансатлантичних лайнерів, до якої відносяться «Олімпік», «Титанік» і «Британнік».